Кутузовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область 
 Кутузовское сельское поселение — входит в Гурьевский район

Московская область 
 Кутузовское сельское поселение — входит в Солнечногорский район

Омская область 
 Кутузовское сельское поселение — входит в Шербакульский район